Henry Kistemaeckers père (1851-1934), éditeur belge ;
 Henry Kistemaeckers fils (1872-1938), son frère, romancier et auteur dramatique belge, puis français.